Biber peut désigner

 Heinrich Biber; un violoniste et compositeur autrichien.
 Biber un sous-marin nain utilisé par la Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.
 la glaciation de Biber.

Voir aussi l'homophone Bieber